Enrique De Lucas Martínez, Spaans voetballer
 Enrique Martínez Heredia, Spaans wielrenner
 Enrique Ponce Martínez, Spaans matador
 Enrique Martínez (ruiter), Spaans ruiter, levend van 1930 tot 2021